

Famiglie
 Trinca (detta anche Trinchis e Trincii) – cognome di una famiglia nobile romana discendente dalla famiglia aristocratica dei Trinci di Foligno

Geografia
 Trinca – comune della Moldavia

Persone
 Jasmine Trinca – attrice italiana

Altro
 Trinca – personaggio della commedia La sorella del 1589 di Giambattista della Porta
 Trinca – personaggio del dramma La cena delle beffe di Sem Benelli
 Trinca –  taglio di carne bovina in Sicilia
 Trinca – tipo di cavo o catena usato in ambito navale